Светско првенство у стрељаштву је међународно такмичење у организацији Међународне стрељачке спортске федерације (). Прво такмичење је одржано у 1897, након успешног такмичења на Летњим олимпијским играма 1896. у Атини. Иако је ИССФ је основана 1907, ова такмичења се признају као званична од стране међународне федерације.

Првенства су се у почетку од 1897. до 1931, са изузетком година 1915-1920 (прекид због Првог светског рата) одржавала сваке године, од 1933. до 1949, двогодишње а такмичења од 1941—1945 су била отказана (због Другог светског рата). Тренутно се првенство одржава сваке четири године. Прекретница је била 1954. година.

Светска првенства

Пре Првог светског рата

Период између два рата 

1 ПМ = покретне мете

После Другог светског рата

21. век 

Легенда: ПУ = пушка, ПИ = пиштољ, СА = сачмара, ПМ = покретне мете

Светско првенство у гађању глинених голубова 
Специјално светско првенство у гађању летећих мета пушком сачмаром први пут одржано је у 1934, а од 1959 су одржавана у годинама у којима није био олимпијских игара и светских првенстава у стрељаштву. Од дисциплина у почетку је био само трап, 1950. је додат скит, а 1989. дулб трап.

Жене су укључене 1967. године.

Гађање у поктерне мете је повремено укључивано у програм, а последњи пут 1983. г.одине.

20. век

21. век

Светско првенство у стрељаштву ваздушним оружјем 
Од 1979. до 1991, одржано је седам специјалних светских првенстава вазадушним оружјем, која су укључивала дисциплине 10 метара ваздушни пушка, 10 метара ваздушни пиштољ, а повремено и 10 метара у покретне мете. Ова врста такмичења је укинута.

Легенда: ПУ = пушка, ПИ = пиштољ, ПМ = покретне мете

Спољашње везе 
 WCH medallists, current events (ISSF website)]

Светска првенства у стрељаштву